Der Biella Challenger Indoor I 2021 war ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. Februar 2021 in Biella stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2021 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 111 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 107 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 88 kB)

ATP Challenger Tour 2021
Tennisturnier in Biella